Джурла — гидроним и топонимы в Крыму.

 Джурла — одно из названий реки на юге Крыма.
 Джурла — водопад на одноимённой реке.
 Джурла — пещера в Демерджинском горном массиве.